

Matematica 
Argomento – concetto utilizzato in relazione alle funzioni
 Argomento – in analisi complessa, funzione polidroma per i numeri complessi
 Principio dell'argomento – teorema dell'analisi complessa
 Argomento diagonale di Cantor – tecnica di dimostrazione

Altro 
Argomento – in informatica, concetto associato al parametro di una funzione
Argomento – in filosofia, un discorso mediante il quale si cerca di giustificare (argomentare) una certa affermazione
Argomento – in linguistica, sintagma che compare all'interno di una proposizione in una relazione con il verbo
Argomento (argumentum) – nel teatro classico, sinossi dell'opera che veniva presentata al pubblico

Altri progetti